Sindi steht für:

 Sindi (Stamm), ein antikes Volk in Sarmatien auf der heutigen Taman-Halbinsel
 Sindi (Estland), Stadt im Kreis Pärnu, Estland
 Sindi (Indien), Ort im Distrikt Wardha, Bundesstaat Maharashtra

Personen:
 Hayat Sindi (* 1967), saudi-arabische Biotechnologin
 Karoj Sindi (* 1989), deutsch-irakischer Fußballspieler
 Kovan Sindî (* 1965), kurdischer Schriftsteller